In 1989 werd de eerste editie gespeeld van de Copa do Brasil. De competitie werd gespeeld van 19 juli tot 2 september en werd gewonnen door Grêmio. 

Aan deze competitie nemen 87 teams mee die zich hadden gekwalificeerd via het winnen van de Staatkampioenschappen (71) of via de CBF-ranglijst (10). De zes clubs die deelnamen aan de Copa Libertadores 2013 nemen vanaf de laatste 16 deel aan het toernooi.

Competitieopzet 
Er namen 32 teams deel, die in beker vorm tegen elkaar speelden uit en thuis. In geval van gelijkspel werd de uitdoelpunt-regel gebruikt.

Eerste ronde

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe links
RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1989
Copa do Brasil